Crockett County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Crockett County (Tennessee)
Crockett County (Texas)